Eccleston – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Eccleston – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Eccleston – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)